

Cinema 
 Assisi – film italiano del 1912
 Assisi – documentario italiano del 1932 diretto da Alessandro Blasetti

Geografia 
 Assisi – comune italiano della provincia di Perugia in Umbria
 Assisi – quartiere di Milano

Vini 
 Assisi bianco – vino DOC
 Assisi Grechetto – vino DOC
 Assisi novello – vino DOC
 Assisi rosato – vino DOC
 Assisi rosso – vino DOC

Altro 
 15342 Assisi – asteroide della fascia principale
 Perdono d'Assisi – indulgenza plenaria che può essere ottenuta dai cattolici dal mezzogiorno del 1º agosto alla mezzanotte del 2 agosto di ogni anno
 Punto Assisi – tecnica di ricamo molto raffinata, regolare e geometrica, che vede abbinati il punto croce e il punto scritto.
 Sergio Assisi – attore italiano